Bijele Zemlje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Grožnjan, Istarska županija.
Talijanski naziv za ovo naselje je Terre Bianche.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 90 stanovnika te 30 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 80 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji